Válicka kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Felső-Válicka, vattendrag, Zala, 
 Alsó-Válicka, vattendrag, Zala, 

Robotskapade Ungernförgreningar